Залом, имеет много значений:
 Одно из названий Сельди Кесслера (рыбы).
 На реке — то же самое, что и Завал.
 Ритуальная преграда на пути свадебного поезда.
 Залом в магии — пучок скрученных, сломанных или связанных узлом колосьев.
 Залом — река на Сахалине.
 Место крутого изгиба, перелома бумаги, фотоплёнки, материи («шапка с заломом»).